Alaocephala är ett släkte av skalbaggar. Alaocephala ingår i familjen Raymondionymidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skalbaggar
Alaocephala